Historische Ligazugehörigkeit
Die Liste der Spieler des FC Fulham umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Fulham seit 1903 bis heute mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham in der Southern League, der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden Spieler in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham in der Southern League, der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden Tore in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham im League Cup absolvierte.
 Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham im League Cup absolvierte.
 Europapokalspiele (EPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham in europäischen Vereinswettbewerben absolvierte.
 Europapokaltore (EPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham in europäischen Vereinswettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Fulham in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Fulham in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Johnny Haynes, der im Zeitraum von 1952 bis 1970 insgesamt 658 Pflichtspiele für die „Cottagers“ absolvierte, davon 594 Ligaspiele. Die meisten Tore kann Gordon Davies verbuchen. Er erzielte innerhalb von dreizehn Jahren 178 Treffer für den Verein, davon 159 im Ligabetrieb. Rekordspieler der aktuellen Besetzung ist der US-Amerikaner Tim Ream mit 259 Einsätzen, davon 241 in der Liga, wohingegen der Serbe Aleksandar Mitrović bislang 97 Pflichtspieltore (davon 96 in Ligaspielen) und somit die meisten der Aktiven erzielte.

Spielerliste 
Stand: Ende der Saison 2021/22

Literatur 
 

!
Fulham Fc
Fussballspieler Fulham Fc